Morgenstern steht für:
 Morgenstern, das hellste Gestirn vor Sonnenaufgang
 Morgenstern (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Morgenstern, verschiedene Adelsgeschlechter, siehe Liste der Adelsgeschlechter namens Morgenstern
 Morgenstern (Waffe), mittelalterliche Schlagwaffe
 Morgenstern (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 Morgenstern (Band), deutsche Metal-Band
 Morgenstern, Sportorganisation des Jüdischen Allgemeinen Arbeiterbundes in Polen, siehe Morgnshtern
 Morgenstern, Christus-Prädikat, siehe Morgenstern#Christentum.
 Morgenstern, Lied der deutschen Rockband Rammstein, siehe Reise, Reise#Titelliste
 Morgenstern (niederländisch: „Morgenster“) Bezeichnung der Nationalflagge von Westneuguinea, siehe Neuguinea#Niederländisch-Neuguinea wird 1963 Teil Indonesiens
 Morgenstern, Münzmeisterzeichen von Wolf Hühnerkopf (1533–1539), Münzmeister der Münzstätte Annaberg, siehe Münzstätte Annaberg#Münzmeister der Münzstätte Annaberg
 (9764) Morgenstern, Asteroid des Hauptgürtels
 Der Morgenstern (Zeitung), ehemalige Zeitung für Graubünden
 Der Morgenstern, Gedicht von Johann Peter Hebel

Morgenstern ist der Name folgender Ortschaften:
 Morgenstern (Drelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Drelsdorf im Kreis Nordfriesland
 Morgenstern (Ellingstedt), Ortsteil der Gemeinde Ellingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg
 Morgenstern, ehemals im Kreis Bütow, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Jutrzenka (Borzytuchom)
 Morgenstern, ehemalige Ortsbezeichnung im Kreis Reichenberg im Nordosten Böhmens.

Siehe auch:
 Grube Morgenstern, ehemaliges Eisenerzbergwerk
 Männer vom Morgenstern, Heimatbund
 Stella Matutina (Begriffsklärung)
 Theater für Kinder - Bühne Morgenstern
 Morgenshtern, russischer Rapper
 Morgenstern Trio, klassisches Klaviertrio
 Zeche Morgenstern (Begriffsklärung)